Reconquesta de Spània per l'Imperi Romà d'Orient, establerta en una data incerta entre el 552 i el 564
 Conquesta cartaginesa d'Hispània (237-229 aC)
 Conquesta omeia d'Hispània, conquesta del regne de Toledo pel Califat de Damasc (711-732)
 Conquesta romana d'Hispània (218 aC-?)